Gujana (region) – region Ameryki Południowej
 Gujana – państwo w Ameryce Południowej
 Gujana Brytyjska – dawna kolonia brytyjska; obecnie państwo Gujana
 Gujana Francuska – departament zamorski Francji; dawniej kolonia francuska
 Gujana Holenderska – dawna kolonia holenderska; obecnie państwo Surinam